Szász Gerő
 Szász Gerő (1831–1904) református esperes-lelkész, a Petőfi Társaság tagja
 Szász Gerő, dr (1904-1984) ügyvéd, Csíkszereda polgármestere
 Szász Gerő, dr (?–?) ügyész